Fratelli d'Italia (en español: Hermanos de Italia) puede aludir:
al himno nacional italiano Il Canto degli Italiani, conocido popularmente como Fratelli d'Italia por ser este su primer verso.
al partido político italiano Hermanos de Italia, de tendencia conservadora y nacionalista.